Хьюстон Астрос в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 89 матчей в 163 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Национальной лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Атланта Брэйвз и выиграла серию 3-1. В финальной серии Национальной лиги Хьюстон Астрос обыграли Сент-Луис Кардиналс со счётом 4-2 и вышли в Мировую серию, где уступили Чикаго Уайт Сокс 0-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 9
 Поражений: 13
 Процент побед: 40.91
 Очков набрано: 84
 Очков пропущено: 80

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 10
 Поражений: 19
 Процент побед: 34.48
 Очков набрано: 98
 Очков пропущено: 149

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 89

Июль 

 Игр: 29
 Выигрышей: 22
 Поражений: 7
 Процент побед: 75.86
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 88

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 109
 Очков пропущено: 96

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 102

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 2
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 9
 Очков пропущено: 5

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Хьюстон Астрос — Атланта Брэйвз 3-1

 Финальные серии Национальной лиги: Хьюстон Астрос — Сент-Луис Кардиналс 4-2

 Мировая серия 2005: Чикаго Уайт Сокс — Хьюстон Астрос 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Хьюстон Астрос
МЛБ в сезоне 2005